Por Fernando de Aragão pode estar à procura de:
 Fernando I de Aragão (1380-1416);
 Fernando II de Aragão (1452-1516) - rei de Aragão, foi o par masculino dos Reis Católicos e, portanto, o primeiro rei de toda a Espanha.

Desambiguação